Shunki Takahashi (Asaka, 4 de maio de 1990) é um futebolista profissional japonês, médio direita, milita no Kashiwa Reysol.

Carreira 
Shunki Takahashi começou a carreira no Urawa Red Diamonds.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Kashiwa Reysol